Peter Sterling ist der Name folgender Personen:

* Peter Sterling (Neurowissenschaftler) (* 1940), US-amerikanischer Physiologe
 Peter Sterling (Rugbyspieler) (* 1960), australischer Rugbyspieler